Druckabfall steht für:

 Druckabfall im Flugzeug, Abfall des Luftdrucks in der Druckkabine eines Flugzeuges
 Reibungsverlust in Rohrleitungen, siehe Druckverlust

Siehe auch:
 Abfallender Druck